Tortoles de Esgueva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tórtoles del Esgueva, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Tórtoles de Esgueva, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar